Чемпионат Испании по баскетболу в сезоне 2011/2012 стал 29-м розыгрышем Лиги ACB и первым розыгрышем под новым именем — Лига Эндеса. В турнире принимают участие 18 клубов. Чемпионат разбит на регулярный чемпионат и стадию плей-офф.

Участники

Регламент 
18 команд играют двухкруговой турнир регулярного чемпионата. За победу назначается два очка, за поражение — одно. В случае ничейного результата играются овертаймы до выявления победителя. По результатам регулярного чемпионата 8 лучших команд попадают в плей-офф. Матчи плей-офф играются до трёх побед: четвертьфиналы по системе 1-1-1-1-1, полуфиналы и финал — по системе 2-2-1.

Регулярный чемпионат

Таблица

Результаты игр

Плей-офф

См. также 
Чемпионат Испании по баскетболу среди женщин 2011/2012

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте АБК лиги 

Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе